Фесун Анатолій Іванович (*1941-†2003) — Заслужений лікар України, головний лікар Черкаської обласної лікарні
 Фесун Никанор Артемович (*1941) — народний депутат України, голова Старокостянтинівської районної ради

українські прізвища